— японский мультфильм 1970 года режиссёра Юго Сэрикава. Снят по роману «Без семьи», который написал Гектор Мало в 1878 году.

Сюжет 
Этот фильм является сжатой адаптацией истории Рэми, которого продали музыканту Виталису. Теперь Реми колесит по стране вместе с животными музыканта и дает представления. После множества приключений он находит свою мать, которую считал умершей, и перестает быть ребенком без семьи.

В ролях 
 Юкари Асай — Рэми
 Масао Мисима — Виталис
 Харуко Мабути — Миллиган
 Эцуко Итихара — Билбланк
 Тихару Кури — Джоли-кур
 Кадзуэ Такахаси — Пэпэ

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте Toei Animation

Мультфильмы Юго Сэрикавы